La Ligue de la CONCACAF 2020 est la quatrième édition de cette compétition.

Le vainqueur se qualifie pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2021 ainsi que les cinq autres meilleures équipes (finaliste, demi-finalistes et deux meilleurs quart-de-finalistes). C'est la LD Alajuelense qui remporte cette quatrième édition, en l'emportant contre le tenant du titre, le Deportivo Saprissa.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes provenant d'un maximum de dix ou onze nations participeront au tournoi. Elles proviendront des zones Amérique centrale et Caraïbes de la CONCACAF.

Le tableau des clubs qualifiés est le suivant :

Calendrier 
Le calendrier est détaillé ci-dessous :

Tirage 
Les têtes de séries sont définies selon un critère spécifique à la zone CONCACAF. Il est attribué à chaque équipe qualifiée le nombre de points obtenus lors des cinq précédentes éditions par l'équipe s'étant qualifié via le même moyen que l'équipe qualifié pour 2019. Par exemple, le vainqueur d'un tournoi hondurien se voit attribuer les points des parcours des cinq derniers vainqueurs équivalents dans la compétition.

Le tirage au sort a lieu le 21 septembre 2020 au siège de la CONCACAF à Miami, aux États-Unis.

Compétition

Tableau de la phase finale

Tour préliminaire

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Barrages 
Les quatre vaincus des quarts de finale disputent une rencontre de barrages afin de déterminer quelles sont les deux dernières équipes qualifiées pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2021.

Demi-finales 
Les quatre équipes présentes en demi-finales de la Ligue de la CONCACAF sont directement qualifiées pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2021.

Finale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF 2020
 Ligue des champions de la CONCACAF 2021

2020
Amérique du Nord
2020 aux Amériques
Compétition de football reportée en raison de la pandémie de Covid-19